De Rally van Frankrijk 2011, formeel 2ème Rallye de France - Alsace, was de 2e editie van de Rally van Frankrijk en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2011. Het was de 490e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Straatsburg.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 4,20 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fra
Rally van Frankrijk
Sportevenement in Grand Est
Sport in Straatsburg